A BK Avarta, teljes nevén Boldklubben Avarta egy dán labdarúgócsapat. A klubot 1953-ban alapították, székhelye a főváros, Koppenhága. Jelenleg a harmadosztályban szerepel.

Külső hivatkozások
Hivatalos weboldal 

Dán labdarúgócsapatok
1953-ban alapított labdarúgócsapatok
Koppenhága sportélete